Гонсало Санчес:
 Гонсало Санчес (ок. 1014—1043/1045) — граф Собрарбе и Рибагорсы с 1035 года.
 Гонсало Санчес де Лосада — президент Боливии в 1993—1997, 2002—2003